AIB ima više značenja.

 2-Aminoizobuterna kiselina, jedinjenje
 Arapska internationalna bank, banka